Carlos Magno de Almeida, mais conhecido como Carlos Magno é um artista plástico e compositor brasileiro.

Discografia 
1971 - ”O bom e o Juca”

Cantores do estado de São Paulo
Compositores do estado de São Paulo